Osiedle Odrodzenia (Katowice)
 Osiedle Odrodzenia (Skarżysko-Kamienna)